Podregije Madžarske (, edninska oblika kistérség) so bile enote tretje ravni v upravni delitvi Madžarske, stopnjo pod županijami. 20 županij je bilo razdeljenih na 175 podregij, do leta 2013, ko je podregije z reformo upravne delitve nadomestilo 198 okrožij.

Seznam 
Podregije po županijah:

Sklici 

Upravna delitev Madžarske